

Sigle
 Kunsthistorisches Museum – museo di Vienna

Codici 
 KHM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Khamti (Birmania)
 khm – codice ISO 639-2 e ISO 639-3 della lingua khmer